Gmina Janów bezeichnet Landgemeinden in Polen:
 Gmina Janów (Powiat Częstochowski), eine Landgemeinde in der Woiwodschaft Schlesien; siehe Janów (Powiat Częstochowski)
 Gmina Janów (Powiat Sokólski), eine Landgemeinde in der Woiwodschaft Podlachien